David Hume (1711-1776), philosophe et historien britannique ;
 David Hume (1906-1945), pseudonyme de l'écrivain britannique John Victor Taylor ;
 David Hume de Godscroft (1558-1629), historien et théoricien politique écossais.